Il L campionato mondiale di tiro si è svolto a Monaco di Baviera in Germania, dal 29 luglio all'11 agosto 2010.

Medagliere

Risultati

Uomini

Carabina

Pistola

Tiro a volo

Bersaglio Mobile

Donne

Carabina

Pistola

Tiro a volo

Bersaglio Mobile

Collegamenti esterni 
 

2010